Millières, commune française de la Manche
 Millières, commune française de la Haute-Marne